|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Amelia Island (officieel Bausch & Lomb Championships) van 2007 vond plaats van 2 tot en met 8 april 2007 op het Amerikaanse eiland Amelia Island, Florida. Het was de 28e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op groene gravelbanen.

Enkelspel 
Het achtste reekshoofd, de Française Tatiana Golovin, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als eerste geplaatste titelverdedigster Nadja Petrova uit Rusland in twee sets. Golovin wist voor het eerst in haar carrière een WTA-toernooi op haar naam te schrijven.

De Nederlandse Michaëlla Krajicek bereikte de tweede ronde.

Geplaatste speelsters 
 De nummers 1 tot en met 8 kregen een bye voor de eerste ronde.

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Shinobu Asagoe en Katarina Srebotnik had de eerste zich in 2006 uit de actieve tennissport teruggetrokken. Srebotnik wist, met Mara Santangelo aan haar zijde, haar titel te prolongeren.

Het eerste reekshoofd, Cara Black en Liezel Huber, bereikte de halve finale. Daarin werden zij uitgeschakeld door de latere winnaressen.

Het ongeplaatste duo Mara Santangelo en Katarina Srebotnik won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als vierde geplaatste Spaanse koppel Anabel Medina Garrigues en Virginia Ruano Pascual in twee sets, met een tiebreak in de tweede set. Het was hun eerste gezamenlijke titel. De Italiaanse Santangelo had daarnaast twee eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Sloveense Srebotnik veertien.

De Nederlandse Michaëlla Krajicek en haar partner Galina Voskobojeva, die op dat moment nog voor Rusland speelde, strandden in de openingsronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Amelia Island 2007
Amelia Island